Lugazi kan syfta på:

Geografi

Lettland 

 Lugaži, ort, Valka Municipality,

Uganda 

 Lugazi, Uganda, Centrala regionen, 

Robotskapade Lettlandförgreningar
Robotskapade Ugandaförgreningar